Алгоритм Брона — Кербоша — метод ветвей и границ для поиска всех клик (а также максимальных по включению независимых множеств вершин) неориентированного графа. Разработан голландскими математиками Броном и Кербошем в 1973 году и до сих пор является одним из самых эффективных алгоритмов поиска клик.

Алгоритм 
Алгоритм использует тот факт, что всякая клика в графе является его максимальным по включению полным подграфом. Начиная с одиночной вершины (образующей полный подграф), алгоритм на каждом шаге пытается увеличить уже построенный полный подграф, добавляя в него вершины из множества кандидатов. Высокая скорость обеспечивается отсечением при переборе вариантов, которые заведомо не приведут к построению клики, для чего используется дополнительное множество, в которое помещаются вершины, которые уже были использованы для увеличения полного подграфа.

Алгоритм оперирует тремя множествами вершин графа:
 Множество compsub — множество, содержащее на каждом шаге рекурсии полный подграф для данного шага. Строится рекурсивно.
 Множество candidates — множество вершин, которые могут увеличить compsub
 Множество not — множество вершин, которые уже использовались для расширения compsub на предыдущих шагах алгоритма.

Алгоритм является рекурсивной процедурой, применяемой к этим трем множествам.

 ПРОЦЕДУРА extend (candidates, not):
   ПОКА candidates НЕ пусто И not НЕ содержит вершины, СОЕДИНЕННОЙ СО ВСЕМИ вершинами из candidates, 
   ВЫПОЛНЯТЬ:
   1 Выбираем вершину v из candidates и добавляем её в compsub
   2 Формируем new_candidates и new_not, удаляя из candidates и not вершины, не СОЕДИНЕННЫЕ с v
   3 ЕСЛИ new_candidates и new_not пусты
   4 ТО compsub – клика
   5 ИНАЧЕ рекурсивно вызываем extend (new_candidates, new_not)
   6 Удаляем v из compsub и candidates, и помещаем в not

Вариации

Нахождение максимальных (по включению) независимых множеств вершин 
Нетрудно видеть, что задача о клике и задача о независимом множестве по сути эквивалентны: каждая из них получается из другой, путём построения дополнения графа — такого графа, в котором есть все вершины исходного графа, причем в дополнении графа вершины соединены ребром тогда и только тогда, если они не были соединены в исходном графе.

Поэтому алгоритм Брона — Кербоша можно использовать для нахождения максимальных по включению независимых множеств вершин, если построить дополнение к исходному графу, либо изменив условие в основном цикле (условие остановки) и формирование новых множеств new_candidates и new_not:
 Условие в основном цикле: not не должно содержать ни одной вершины, НЕ СОЕДИНЕННОЙ НИ С ОДНОЙ из вершин во множестве candidates
 Для формирования new_candidates и new_not, необходимо удалять из candidates и not вершины, СОЕДИНЕННЫЕ с выбранной вершиной.

Вычислительная сложность 
Линейна относительно количества клик в графе.
Tomita, Tanaka и Haruhisa в 2006 показали, что в худшем случае алгоритм работает за O(3n/3), где n — количество вершин в графе.

См. также 

 Раскраска графа
 Перебор с возвратом
 Список алгоритмов

Литература 
 Bron C., Kerbosh J. (1973), Algorithm 457 — Finding all cliques of an undirected graph, Comm. of ACM, 16, p. 575—577.
 Etsuji Tomita, Akira Tanaka, Haruhisa Takahashi (2006), The worst-case time complexity for generating all maximal cliques and computational experiments, Theoretical Computer Science, Vol 363, Issue 1, ISSN:0304-3975, p. 28-42.

Алгоритмы на графах